Hiroshi Abe – astronomo giapponese
 Hiroshi Abe – attore e modello giapponese